Musaköy (Aslanapa) een dorp in het Turkse district Aslanapa
Musaköy (Amasya) een dorp in het Turkse district Amasya
Musaköy (Çanakkale) een dorp in het Turkse district Çanakkale
Musaköy (Cide) een dorp in het Turkse district Cide
Musaköy (Ilgaz) een dorp in het Turkse district Ilgaz
Musaköy (İnebolu) een dorp in het Turkse district İnebolu
Musaköy (Tosya) een dorp in het Turkse district Tosya